Municipio de Woodlawn puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Woodlawn (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Kidder.
 Municipio de Woodlawn (condado de Monroe, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Monroe.